Појам Андора може да се односи на:
Андора, држава у Европи
Андора ла Веља, главни град Андоре
Андора (Савона), општина у Италији